Las iniciales URL pueden referirse a:
 Localizador uniforme de recursos, (en inglés uniform resource locator), secuencia de caracteres que se usa para nombrar recursos en Internet para su localización o identificación; 
 Universidad Rafael Landívar, universidad de Guatemala;
 Universidad Ramon Llull, universidad de Barcelona (España).